III. Zimní olympijské hry se uskutečnily 4. až 13. února 1932 v Lake Placid v USA. Her se zúčastnilo 306 sportovců ze 17 zemí. Československo vyslalo pouze šest sportovců.

Hokejový turnaj opět vyhráli Kanaďané, kteří však tentokrát sváděli velmi vyrovnané boje s domácími Američany.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na ZOH 1932

Externí odkazy 
 
 Z historie olympijských her
  Oficiální výsledky ZOH 1932 na Olympedia

 
1932
Olympijské hry v USA
Multisportovní události v roce 1932
Sport v USA v roce 1932
Sport v Lake Placid